Tshibala steht für:
 Bruno Tshibala (* 1956 oder 1955), kongolesischer Politiker
 Tshibala, Stadt in der Demokratischen Republik Kongo